Jméno Viktor nosili tři papežové římskokatolické církve a dva vzdoropapežové.

papežové
 sv. Viktor I. – pontifik v letech 189–199
 Viktor II. – pontifik v letech 1055–1057
 bl. Viktor III. – pontifik v letech 1086–1087

vzdoropapežové
 Vzdoropapež Viktor IV. (1138) v roce 1138
 Vzdoropapež Viktor IV. (1159–1164) v letech 1159–1164

další osoby jménem
 Viktor

Papežové podle jména